Рош может означать:

 Рош — слово из русской Библии (Иез.38).
 Рош — буква финикийского алфавита.
 Рош — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Топоним

Франция 
 Рош — коммуна в департаменте Изер.
 Рош — коммуна в департаменте Крёз.

Швейцария 
 Рош — коммуна в кантоне Берн.
  — коммуна в кантоне Во.

Персоналии 
 РОШ (Ашер бен Иехиэль; 1250—1327) — галахист и духовный лидер еврейства Германии и Испании. Автор комментариев к Талмуду.
 Рош, Ади (род. 1955) — ирландская активистка, антиядерная защитница и борец за мир, гуманитарную помощь и образование.
 Рош, Ален (род. 1967) — французский футболист, защитник.
 Рош, Дени (1868—1951) — французский переводчик.
 Рош, Жорж — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший в конце XIX века.
 Рош, Микаэль (род. 1982) — таитянский футболист.
 Рош, Морис (1885—1955) — 4-й барон Фермой.
 Рош, Николай Иванович (1933—2018) — советский белорусский партийный, профсоюзный и хозяйственный деятель.
 Рош, Пьер (1919—2001) — французский и канадский пианист и композитор, работавший в жанре шансона.
 Рош, Себастьен (род. 1972) — французский актёр и певец.
 Рош, Уильям Джеймс (1859—1937) — канадский политик.
 Рош, Франс (1921—2013) — французская актриса, журналист, кинокритик.
 Рош, Эдуард Альбер (1820—1883) — французский астроном, математик.

См. также 
 Петроглифы Рош-а-Кри, Френдшипские петроглифы — памятник в государственном парке Рош-а-Кри, США.
 Рош-Пинна — населенный пункт на севере Израиля.
 Рош-ха-Аин — город в Центральном округе, Израиль.
 Рош Ха-Шана — еврейский Новый год.
 Рош Ходеш — еврейский «малый праздник».
 Шавес, Рош — иракско-курдский политический деятель. Вице-президент Ирака (2004), вице-премьер (с 2005).
 Роша (значения)
 Роше (значения)
 Hoffmann–La Roche, Roche, Ф. Хоффманн-Ля Рош — швейцарская фармацевтическая компания. Основана в 1896 году.